The 11th Hour steht für:

 The 11th Hour, Originaltitel von 11th Hour – 5 vor 12, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Nadia Conners und Leila Conners Petersen (2007)
 The 11th Hour (Computerspiel), Computerspiel
 The 11th Hour (Band), niederländische Band